Le Secret du bonheur :
 Le Secret du bonheur (Victory), film de Maurice Tourneur sorti en 1919
 Le Secret du bonheur (Being Human), film de Bill Forsyth sorti en 1994